Muck může znamenat:

 Muck, ostrůvek při západním pobřeží Skotska

příjmení osob
 Friedrich Muck-Lamberty (1891–1984), německý mládežnický vůdce, kazatel "reformy života"
 Karl Muck (Carl Muck, 1859–1940), německý dirigent

umělecké jméno
 Muck (zpěvák) (*1948), vl. jménem Hartmut Schulze-Gerlach – německý zpěvák a televizní moderátor